

Районы (комарки) Саламанки 
 El Abadengo ---> Эль-Абаденго
 La Ribera --->
 Tierra de Alba ---> Тьерра-де-Альба (Саламанка)
 La Armuña ---> Ла-Армуния (комарка)
 Comarca de Peñaranda de Bracamonte ---> Кампо-де-Пеньяранда
 Campo Charro ---> Кампо-Чарро
 Ciudad Rodrigo-Sierra de Gata ---> Сьюдад-Родриго-Сьерра-де-Гата
 Sierra de Béjar ---> Сьерра-де-Бехар
 Sierra de Francia ---> Сьерра-де-Франсия
 Comarca de Ledesma ---> Ледесма (комарка)
 Valle de las Batuecas ---> Валье-де-лас-Батуэкас
 Comarca de Vitigudino ---> Витигудино (комарка)
 La Ramajería ---> Ла-Рамахера
 El Rebollar (comarca) ---> Эль-Реболлар (комарка)

См. также 
 Муниципалитеты Саламанки
 Саламанка (провинция)

Списки:География Испании